Old Friends from Young Years е дебютен студиен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Този албум и предишните демота са издадени от лейбъла на групата, Onion Hardcore, вече несъществуващ.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас
 Дейв Бъкнър – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 1997 година
Дебютни албуми